Ян Шульц (чешск. Jan Schulz, 25 мая 1899 — май 1953) — чешский шахматист, мастер. В составе сборной Чехословакии участник шахматных олимпиад.

В базах обычно указывается как Ян Шульц-старший (Jan Schulz Sr.).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Чехословакии